Léonard Marc Bernard (1900-1983), écrivain français ;
 Marc Bernard (1899-1960), aviateur français ;